Landesregierung Klaus bezeichnet mehrere Regierungen Salzburgs:
 Landesregierung Klaus I (1949–1954)
 Landesregierung Klaus II (1954–1959)
 Landesregierung Klaus III (1959–1961)

Siehe auch:
 Regierung Klaus